La saison 2004-2005 de Pro B est la soixante-sixième édition du deuxième plus haut niveau du championnat de France de basket-ball, la douzième sous l'appellation « Pro B ». Les meilleures équipes de la division accèdent à la Pro A la saison suivante.

Brest, premier de la saison régulière, remporte la finale du championnat contre Évreux, troisième, et est couronné champion de France de Pro B pour la première fois. Les Brestois sont promus en Pro A lors de la saison 2005-2006, au même titre que Rouen, second de la saison régulière.

Formule 

Dix-huit clubs professionnels s'affrontent lors de la saison régulière qui se déroule du 8 octobre 2004 au 12 juin 2005. Chaque équipe dispute trente-quatre matchs, dont dix-sept à domicile et dix-sept à l'extérieur, soit deux rencontres contre chaque adversaire de la division. À l'issue de la saison, le premier du classement est directement promu en Pro A pour la saison 2005-2006. Les équipes classées  et  sont reléguées en NM1. Toutefois, en raison du dépôt de bilan du Rueil Pro Basket le 13 janvier 2005, chaque équipe ne joue officiellement que trente-deux rencontres et seul le  de la saison régulière est relégué. Les rencontres jouées entre septembre et janvier par Rueil sont annulées.

Les huit meilleures équipes de la saison régulière sont qualifiées pour les playoffs et s'affrontent sous forme d'un tournoi qui se tient du 13 mai au 12 juin 2005. Les quarts de finale opposent le premier de la saison régulière au huitième, le second au septième, le troisième au sixième et le quatrième au cinquième, et se disputent sur deux manches au nombre de points inscrits, au même titre que les demi-finales. La finale se tient à la Bercy Arena le 12 juin sur un match sec. L'équipe vainqueur de ce match est couronnée championne de France de Pro B et accède à la Pro A. Si l'équipe championne est également l'équipe ayant remporté la saison régulière, alors l'équipe classée deuxième de la saison est promue en Pro A.

Repêchage 

Dernier et avant-dernier de la saison 2003-2004 de Pro B, Angers et Orléans sont relégués sportivement en Nationale masculine 1. Pour autant, les deux clubs profitent du passage du championnat de seize à dix-huit équipes à partir de la saison 2004-2005 pour être repêchés.

Le Limoges Cercle Saint-Pierre, dernier de Pro A lors de la saison 2003-2004, dépose le bilan mais se voit octroyer le privilège d'une inscription en Nationale 1 pour "services rendus au basket français", en lieu et place de l'engagement en Nationale 3 (cinquième division) prévu par les règlements et statuts de la Fédération. Ainsi, Besançon est le seul club relégué de Pro A évoluant en Pro B cette saison. Pour pallier ce manque, trois clubs sont promus de Nationale masculine 1 au lieu de deux en temps normal. Ainsi, Quimper, vainqueur du championnat, Nanterre et Charleville-Mézières accèdent à la Pro B.

Clubs participants 

Légende des couleurs

Classement de la saison régulière 

|

|}

Équipe leader journée par journée

Matches

Playoffs

Promotions et relégations 

L'Étendard de Brest, premier de la saison régulière et vainqueur des playoffs, accède à la Pro A au même titre que le SPO Rouen, second de la saison régulière mais éliminé en quart-de-finale.

Rueil-Malmaison dépose le bilan au mois de janvier 2005 et constitue la première relégation de la saison. Sportivement, Beauvais termine la saison à la  et est relégué en Nationale masculine 1. Toutefois, à l'image de Rueil, le club picard est lui aussi placé en liquidation judiciaire à l'issue de la saison et disparaît. Aucun de ces deux clubs ne joue la saison 2005-2006 de NM1.

Distinctions individuelles

Trophées officiels

Leaders statistiques

Notes et références

Voir aussi 
 Saison 2004-2005 de Pro A
 Saison 2004-2005 de Nationale 1
 Saison 2004-2005 de LFB (féminin)
 Coupe de France 2004-2005

Lien externe 
 Site officiel de la LNB

2004
Basket-ball M2
France M2
Basket-ball en France en 2004
Basket-ball en France en 2005